Tiziano Pieri (Genova, 1976. november 16.) olasz nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Labdarúgó-játékvezetőként

Nemzeti játékvezetés 
Pályafutása során hazája legfelső szintű labdarúgó-bajnokságának játékvezetője lett. 2006-ban vesztegetési botrány alakult ki az olasz labdarúgó-szövetség keretében. ]2007 végével felfüggesztették kerettagságát. A Juventus általános igazgatója Luciano Moggi több telefonbeszélgetést folytatott vele, hogy rávegye segítse győzelemre csapatát. A vizsgálatok eredményeként 2009-ben 28 hónapos börtönbüntetést kapott, sportszerűtlen magatartásáért kizárták a játékvezetői keretből. Első ligás mérkőzéseinek száma: 69.

Nemzeti kupamérkőzések 
Vezetett Kupa-döntők száma: 1

Olasz Kupa
Az Olasz Labdarúgó-szövetség JB szakmai felkészültségének elismeréseként felkérte, a AS Roma–Torino  (1:1) első döntő találkozó szolgálatára.

Nemzetközi játékvezetés 
Az Olasz labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) 2006-ban terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bíróinak keretébe. Több nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzést vezetett. 2007-en a FIFA felfüggesztette nemzetközi tagságát.

Családja
Az apja, Claudio Pieri szintén játékvezető. Első ligás mérkőzéseinek száma: 137.

Források 
 
 
 
 
  - kép
  
 
 

Olasz labdarúgó-játékvezetők
1976-ban született személyek
Genovaiak
Élő személyek